Biografies:
 Ferran Fabra i Puig (Barcelona, 1866 - 1944), segon Marquès d'Alella, enginyer industrial i polític
 Romà Fabra i Puig.
 Toponímia:
 Passeig de Fabra i Puig, carrer de Barcelona als districtes d'Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu
 Estació de Sant Andreu Arenal / Fabra i Puig estació de Renfe i del Metro de Barcelona